У статті представлено топ 10~25 найбільших виробників напівпровідників за останні роки.

Історія

Рейтинг за 2014

Рейтинг за 2009

Рейтинг за 2008

Рейтинг за 2007

Рейтинг за 2006

Посилання 
 iSuppli Corporation supplied rankings for 2009 
 iSuppli Corporation supplied rankings for 2008

 
Списки компаній
Рейтинги